Šťáva může být:
 tekutina prostupující dužnatou část ovoce nebo zeleniny
sirup – koncentrovaný roztok cukrů nebo vícesytných alkoholů ve vodě, ovocných šťávách nebo drogových výluzích (např. Bezová šťáva)
džus – tekutina připravená mačkáním ovoce nebo zeleniny, viz též Mošt (rozcestník)
 tekutina vytékající z masa při tepelném zpracování
 elektrický proud

anatomie
Čtyři základní tělesné šťávy – dle starořeckých lékařů a filosofů žluč, černá žluč, krev a sliz
Pankreatická šťáva – kapalina, produkovaná ve slinivce
Žaludeční šťáva – produkovaná žlázkami v žaludeční sliznici

lidé
Josef Šťáva (1950) – český a švýcarský podnikatel

kultura
Šťáva zakázaného ovoce – americká pijácká píseň z druhé poloviny 19. století

Externí odkazy